Rawnsley ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Rawnsley (* 1962), britischer politischer Journalist
 Brenda Rawnsley (1916–2007), britische Kunst- und Bildungsaktivistin
 Matthew Rawnsley (* 1976), englischer Cricket-Spieler
 Hardwicke Rawnsley (1851–1920), englischer Pfarrer, Dichter und Lokalpolitiker
 John Rawnsley (* um 1953), englischer Opernsänger (Bariton)

Rawnsley ist der Ortsname von:
 Rawnsley (Staffordshire), Dorf in der Grafschaft Staffordshire, England